Benkner steht für

einen Familiennamen:
 Otto Benkner (1909–1996), saarländischer Schachspieler
 Siegfried Benkner (* 1965), österreichischer Informatiker und Hochschullehrer
 Thorsten Benkner (* 1964), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer

eine Ortsbezeichnung:
 Benkner Büchel, eine Erhebung in der Schweizer Gemeinde Benken

Siehe auch:
 Penkner